Kuchenbecker ist ein deutscher Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Becker.

Namensträger 
 André Kuchenbecker (* 1962), deutscher Moderator, Redakteur und Eventmanager
 Bernd Kuchenbecker (1920–2003/2004), deutscher Handball-Nationalspieler
 Jörn Kuchenbecker (* 1966), deutscher Augenarzt
 Katherine J. Kuchenbecker (* vor 1980), US-amerikanische Ingenieurin und Hochschullehrerin
 Maya Kuchenbecker (* 1972), deutsche Basketballspielerin
 Theodor Kuchenbecker (1836–1912), preußischer Generalmajor

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname